Glas, de stof
 Glas (amorfe stof), een vaste stof met glasachtige eigenschappen
 een drinkglas
 Glas (automerk), een door Hans Glas opgericht automerk
 Glas (film), een film uit 1958 van Bert Haanstra over de fabricage van glas
 Objectief (fotografie)
 Glas (novelle), een verhaal van Willem Frederik Hermans
 Een glas of glazen, als tijdsaanduiding bij scheepswachten